Соколовський Андрій Володимирович (* 1976) — український легкоатлет, що спеціалізується на стрибках у висоту, срібний призер чемпіонату світу в приміщенні, учасник Олімпійських ігор.
 Соколовський Богдан Іванович — український політик, дипломат.
 Соколовський Владислав Вячеславович (* 1971) — український правник, адвокат.
 Соколовський Василь Вадимович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соколовський Валентин Іванович — український кінодокументаліст, сценарист, письменник, драматург.
 Соколовський Валентин Степанович — український медик, спортсмен і педагог, професор.
 Соколовський Василь Данилович — радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу.
 Соколовський Віктор Іванович (1986—2014) — старший прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Соколовський Володимир — чеський та американський вчений-ветеринар.
 Соколовський Володимир Євсейович — український політичний діяч, колишній мер міста Черкаси.
 Соколовський Георгій Олександрович (1929—1986) — український науковець радянських часів, доктор технічних наук, професор.
 Соколовський Денис Михайлович (1984—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соколовський Денис Михайлович — український футболіст.
 Соколовський Дмитро Тимофійович — український повстанський отаман.
 Соколовський Євген Володимирович (* 1978) — український автогонщик, підприємець та керівник спортивної команди.
 Соколовський Ігор Володимирович — український футболіст і тренер.
 Соколовський Людвік — польський архітектор.
 Соколовський Маріян — польський мистецтвознавець.
 Соколовський Марко Данилович — український музикант-гітарист.
 Соколовський Микита — український письменник і культурно-освітній діяч.
 Соколовський Михайло Володимирович (* 1984) — український футзаліст, виступав на позиції воротаря.
 Соколовський Михайло Григорович — радянський футболіст та український тренер.
 Соколовський Олег Леонідович (* 1983) — доктор філософських наук, доцент.
 Соколовський Олег Миколайович (* 1961) — заслужений тренер України, суддя національної категорії з легкої атлетики, віце-президент Федерації легкої атлетики України.
 Соколовський Олександр Беньямінович — український підприємець, громадський діяч.
 Соколовський Олександр Олександрович — український письменник.
 Соколовський Олексій Володимирович (1991—2022) — український футболіст, військовослужбовець, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соколовський Олексій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соколовський Олексій Никанорович — радянський ґрунтознавець.
 Соколовський Петро Іванович (1926—2000) — український перекладач.
 Соколовський Ростислав Сергійович (1989—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Соколовський Руслан Валентинович — капітан медичної служби Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Соколовський Семен Григорович (1921—1995) — радянський актор театру і кіно, народний артист РРФСР.
 Соколовський Сергій Анатолійович — генерал-майор Збройних сил України.
 Соколовський Степан Миколайович — голова виконавчого комітету Харківської міської ради народних депутатів.
 Соколовський Теодор Іванович (* 1932 — ?) — український радянський діяч, новатор виробництва, машиніст. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Соколовський Юрій Анатолійович — професор, заслужений діяч мистецтв України.
 Соколовський Юрій Васильович (* 1995) — український футболіст, півзахисник ФК «Тернопіль».
 Соколовський Юрій Юрійович — український дипломат часів УНР.
 Соколовський Ярослав Іванович (1963) — український науковець, доктор технічних наук, професор.

Див. також 
 Сарма-Соколовський Микола Олександрович
 Соколовська
 Соколовський кар'єр

Українські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища
Білоруські прізвища